Лак-Блан ( — «Белое озеро») — озеро в Вогезах в коммуне Орбе в Эльзасе.

Озеро Лак-Блан связано с озером Лак-Нуар, находящимся в 120 метрах вниз по течению, каскадом, где располагается гидроэлектростанция.

Над озером на скале возвышается белая статуя Девы Марии.

Из озера вытекает река Вайс.

Спорт 
На скале также располагается школа скалолазания. В окрестностях озера зимой проходит лёдолазание. Лёд достигает 100 метров в высоту.

Лак-Блан располагается около станции зимних видов спорта: горнолыжный спорт, беговые лыжи, прогулки на снегоступах, сани для детей.

Летом доступны игровой парк, пейнтбол, туризм в горы в сопровождении инструктора. Около озера находится крупнейший байк-парк в Вогезах.

Ссылки 
 
 

Бассейн Иля (притока Рейна)
Озёра департамента Верхний Рейн
Вогезы (горы)